Ри́хард Бе́лте (; 21 января 1949) — советский и латвийский актёр, театральный деятель.

Биография 
Рихард Белте родился 21 января 1949 года в небольшом посёлке Панемуне Бауского района в крестьянской семье.

Окончил 13-е профессионально-техническое училище в Риге (1967). Учился в Народной студии киноактёра Рижской киностудии (1972—1975). Актёр Лиепайского театра (1974—1991), директор и художественный руководитель Лиепайского кукольного театра (с 1989 года).

Женат на актрисе Инесе Белте.

Творчество

Роли в театре

Лиепайский театр 
 1974 — «Продавец дождя» Н. Ричарда Нэша — Ноа
 1976 — «Наша новая учительница» Георгия Полонского — Майданов
 1979 — «Сага о Форсайтах» по произведениям Джона Голсуорси — Монти Дарти
 1979 — «Дикие люди» Екаба Яншевского — Гренинген
 1980 — «Где оборотень?» Е. Уоллеса — Билл
 1981 — «Энергичные люди» Василия Шукшина — Автор
 1983 — «Смотрите, кто пришёл!» Владимира Арро — Левада
 1985 — «Айя» Яниса Яунсудрабиня — Юрис
 1985 — «Третье слово» Алехандро Касона — Рольдан
 1985 — «Шальной барон Бундулс» Екаба Зейболта — Скрапитис
 1986 — «Родина» Е. Яншевского — Спруктс
 1989 — «Женитьба Путры Дауки» К. Иевиньша — Юрис
 1990 — «Ночная тьма» Робера Тома по роману Агаты Кристи — Симоно

Фильмография 

  — Забытые вещи — посетитель с клеткой

Примечания

Ссылки 

 День театра в Лиепае